Lasson är ett efternamn, som förekommer i flera länder, men som i Norden är vanligast i Sverige. Följande antal personer med efternamnet Lasson är 2014 bosatta i Sverige 250, i Danmark 31, i Norge 13, i Finland 0.

Personer med efternamnet Lasson
 Adolf Lasson (1832–1917), tysk filosof
 Anna Margrethe Lasson (1659–1738), dansk författare
 Bokken Lasson (1871–1970), norsk kabaretartist, sångerska och antroposof
 Oda Lasson (1860–1935), norsk konstnär, som gift Oda Krohg
 Ola Lasson (1818–1889), svensk hemmansägare och politiker
 Peder Carl Lasson (1798–1873), norsk jurist
 Per Lasson (1859–1883), norsk tonsättare

Frankrike 
 Lasson, Calvados
 Lasson, Yonne

Se även 
 Lassen
 Larsson

Källor

Efternamn
Sonnamn